

Теолін — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Теолін — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства